Miércoles en idioma español.
 Wednesday (serie de televisión).